Kjeholmen ist der Name von

Kjeholmen (Giske), Insel in der norwegischen Gemeinde Giske
Kjeholmen (Tvedestrand), Insel in der norwegischen Gemeinde Tvedestrand